Благодатненский сельский совет () — входит в состав
Ивановского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Благодатное
.

История 
 1874 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 с. Благодатное 
 с. Тимофеевка

Примечания